Batang est :
 Une police
 En Chine (écrit Batang ou Bathang, ),
 La rivière Batang qui coule dans la province du Sichuan ;
 Le xian de Batang (comté) de la province du Sichuan, situé sur cette rivière ;
 Le tusi de Batang, une chefferie tribale qui existe de 1719 à 1906 sur ce xian.
 En Indonésie, un kabupaten (département) et une ville de la province de Java central.

Voir aussi 
 Batang Hari est un fleuve en Indonésie.